Ел Вискаино има више значења:

 Ел Вискаино, Акуедукто (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Вискаино, Виверо Форестал (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Вискаино (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Вискаино (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Вискаино (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Вискаино (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику